Pobédnoie (Djankoi), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Pobédnoie (Saki), localitat de la República de Crimea, a Rússia